Talamona – comune italiano della provincia di Sondrio.
 Mario Talamona (1931-2006) – economista italiano.
 Pietro Talamona (circa 1850 – ?) – organaro italiano di Varese.

Pagine correlate 
 Talamone (disambigua)
 Talamoni